Miejscowości w USA:
 Jamestown – miasto w stanie Wirginia, pierwsza stała osada angielskich kolonizatorów w Ameryce Północnej, na terenie dzisiejszego stanu Wirginia
 Jamestown – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tuolumne
 Jamestown – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Jamestown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Jamestown – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Jamestown – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Russell
 Jamestown – wieś w stanie Luizjana, w parafii Bienville
 Jamestown – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Moniteau
 Jamestown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Jamestown – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Jamestown – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Jamestown – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
 Jamestown – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Rogers
 Jamestown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Jamestown – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Berkeley
 Jamestown – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Fentress
 Jamestown – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport
 Jamestown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Jamestown – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clallam
Gminy w USA:
 Jamestown (ang. Jamestown Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Jamestown (ang. Jamestown Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Jamestown (ang. Jamestown Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Jamestown (ang. Jamestown Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Jamestown (ang. Jamestown Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Jamestown (ang. Jamestown Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport
 Jamestown (ang. Jamestown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Miasto w terytorium zamorskim Wielkiej  Brytanii:
 Jamestown – stolica Wyspy Świętej Heleny, Wyspy Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
Miasto w Australii:
 Jamestown – miasto w stanie Australia Południowa
Wyspa w USA:
 Jamestown – wyspa w stanie Wirginia